The Haunted Airman é um telefilme britânico de 2006, dos gêneros drama e suspense, dirigido por Chris Durlacher para a BBC, com roteiro baseado no romance The Haunting of Toby Jugg'', de Dennis Wheatley.

Sinopse
Um jovem homem perturbado retorna da guerra somente para enfrentar novos terrores. Tenente da aviação britânica, Jugg, confinado a cadeira de rodas após ser ferido em ação, chega à remota mansão em Gales para se recuperar. Sofrendo terríveis pesadelos e visões, ele suspeita dos métodos de seu psiquiatra, o Dr. Hal Burns. Sua linda tia, Julia, parece ser a única pessoa em quem ele pode confiar, até que as circunstâncias o fazem duvidar das verdadeiras intenções da moça.

Elenco
Julian Sands - Dr. Hal Burns
Rachael Stirling - Julia Jugg
Robert Pattinson - Toby Jugg
Daniel Ainsleigh - Segundo Tenente
Scott Handy - Peter Enfield
Melissa Lloyd - Irmã Sally Grant
Peggy Popovic - Garotinha
Robert Whitelock - Comando

Telefilmes de drama do Reino Unido
Telefilmes do Reino Unido de 2006
Filmes com personagens paraplégicos ou tetraplégicos
Filmes baseados em obras de Dennis Wheatley
Filmes baseados em romances de autores do Reino Unido
Filmes ambientados na década de 1940
Filmes em língua inglesa